Бумба может означать:
 Бумба — город на севере Конго.
 Бумба — народ.
 Бумба — верховное божество у племен бушонго (Намибия).
 Бумба (Бумбе) — сказочная страна в калмыцком эпосе Джангар.
 Бумба — сова в повести Доктор Айболит.
  — вид пауков

См. также 
 Бумба и Нгоко (департамент) — один из 4 департаментов Восточного региона Камеруна
 Бумба-Бек — национальный парк в Камеруне.
 Бумбо — алкогольный напиток на основе рома.
 Мбомбо